Bill puede referirse a:

Personas 
 Bill Clinton, 42.º presidente de los Estados Unidos.
 Bill Cosby, cómico estadounidense.
 Bill Gates, empresario estadounidense.
 Bill Wyman, bajista inglés.
 Bill Murray, actor y humorista estadounidense.
 Bill Medley, cantante y compositor estadounidense.
 Bill Maher, presentador de televisión estadounidense.
 Bill Goldberg, luchador profesional estadounidense.
 Bill Frisell, músico estadounidense.
 Bill Haley, cantante, músico y compositor estadounidense.
 Bill Kaulitz, cantante alemán..
 Bill King, comandante inglés.
 Bill Joy,  ingeniero de software estadounidense.
 Bill Hicks, comediante estadounidense.
 Bill Tilden, tenista estadounidense.
 Bill Turner (baloncestista), baloncestista de Estados Unidos.
 Bill Travers, actor inglés.
 Bill Thompson, actor de voz y actor radiofónico estadounidense.
 Bill Murray, actor y humorista estadounidense.
 Bill Nye, educador de ciencia, presentador de televisión e ingeniero mecánico estadounidense.
 Bill Nelson, político estadounidense.
 Bill Newton, baloncestista estadounidense.

Personajes 
 Bill Cipher, personaje de Gravity Falls.
 Bill Turner, personaje de Piratas del Caribe.

Otros 
 The Bill, serie policíaca de TV británica.
 Buffalo Bills, equipo de futbol americano estadounidense.
 , nombre de varios ciclones tropicales.